Bähler ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bähler (* 1959), Schweizer Pädagogin und Historikerin
 Cécile Bähler (* 1981), Schweizer Fernsehmoderatorin
 Eduard Bähler (Politiker) (1832–1910), Schweizer Arzt und Politiker
 Eduard Bähler (1870–1925), reformierter Theologe aus der Schweiz
 Emma Luzia Bähler (1885–1970), Schweizer Volkswirtin und Frauenrechtlerin
 Heidi Zeller-Bähler (* 1967), Schweizer Ski-Rennfahrerin

Siehe auch:
 Behler